Пеняш () — португальська власна назва.

Топоніми

Пеняш-Жунташ — парафія.